Diversión puede referirse a:

 Diversión, uso del tiempo de una manera planeada.
Diversión, distraer las fuerzas del enemigo.
 Super Diversión, séptimo episodio de la 12.ª temporada de South Park; su primera aparición en Latinoamérica fue el 25 de mayo de 2009. 
Diversión desconocida, serie de televisión cómica mexicana